First Presbyterian Church Manse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Presbyterian Church Manse (North Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 93001251
 First Presbyterian Church Manse (Clarksville, Tennessee), NRHP-ID 01000929

Siehe auch:
 First Presbyterian Church and Manse